Slägga kan avse:
Slägga (handverktyg) – ett handverktyg 
Slägga – ett redskap inom friidrott, se släggkastning